Dolphin — файловый менеджер и часть проекта KDE SC. Используется как файловый менеджер по умолчанию в среде KDE, начиная с версии 4.0, вышедшей 11 января 2008 года. Простота и практичность использования являются основными целями разработчиков, благодаря чему Dolphin полностью соответствует HIG.

В предыдущих версиях KDE в качестве файлового менеджера, а также веб-браузера по умолчанию использовался Konqueror. Тем не менее, многие пользователи критиковали Konqueror за то, что он слишком сложен для простых операций с файлами. В результате чего разработчики разделили функциональность Konqueror на два отдельных приложения. Dolphin стал файловым менеджером, а Konqueror стал развиваться главным образом как веб-браузер. Konqueror по-прежнему может выступать в качестве альтернативного файлового менеджера для KDE.

Возможности 
 Режим «навигационной цепочки» в адресной строке.
 3 режима просмотра (иконки, детали, столбцы) с возможностью сохранения используемого режима для каждого каталога.
 Предварительный просмотр файлов.
 Отображение в две колонки.
 Работа с удаленными и виртуальными файловыми системами при помощи KIO.
 Открытие каталогов во вкладках.
 Сортировка и группировка файлов по имени, размеру, типу и другим особенностям.
 Интеграция с Nepomuk (в том числе поиск по тегам, рейтингу и комментариям).
 Дополнительные панели (сведения, терминал).

Dolphin и KDE3 
С началом разработки KDE4, разработка Dolphin для KDE3 была официально прекращена. Однако ещё некоторое время Dolphin для KDE3 неофициально выходил под названием D3lphin и включал в себя исправления ошибок, а также небольшие улучшения.

Галерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 Страница на KDE UserBase

Программы для KDE
Программное обеспечение для Linux
Свободные файловые менеджеры